Ку́бок Ла́твии по футбо́лу 2020 го́да (официальное название — Viensviens Кубок Латвии по футболу) — 79-й розыгрыш Кубка Латвии по футболу.

1/64 финала 

 Албертс (Рига), Валка — по результатам жеребьёвки проходят дальше.

1/32 финала

1/16 финала

1/8 финала

1/4 финала

1/2 финала

Финал

См. также 
 Высшая лига Латвии по футболу 2020
 Первая лига Латвии по футболу 2020
 Вторая лига Латвии по футболу 2020
 Третья лига Латвии по футболу 2020

Примечания

Ссылки 
 Результаты розыгрыша на сайте Латвийской футбольной федерации
 

2020
Латвия
Футбол в Латвии в 2020 году